Вудбајн има више значења:
 Вудбајн (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Вудбајн (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Вудбајн (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Вудбајн (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас